Кансайгнат () — род тероподовых динозавров из подсемейства велоцирапторин семейства дромеозаврид, включающий единственный вид — кансайгнат согдианский (). Известен по ископаемым остаткам из отложений яловачской свиты в Таджикистане, относящихся к сантонскому ярусу верхнемелового отдела.

История открытия 
Голотип и единственный известный образец кансайгната — правая зубная кость под каталожным номером ПИН, № 2398/15. Образец был обнаружен в 1960-х годах в местонахождении Кансай на севере Ферганской долины, в Таджикистане. Отложения местонахождения относятся к яловачской свите, датируемой сантонским ярусом.

Род Kansaignathus и единственный вид K. sogdianus описали в 2021 году палеонтологи А. О. Аверьянов и А. В. Лопатин из Зоологического института РАН и Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН соответственно. Родовое название составлено из наименования местонахождения, где были найдены остатки, и  [gnathos] — «челюсть»; таким образом, оно означает «челюсть из Кансая».  Видовое название дано по исторической области Согдиана. Кансайгнат согдианский является единственным диагностируемым видом нептичьих динозавров, описанным из отложений Таджикистана.

Описание 
Кансайгнат являлся представителем семейства (клады) дромеозаврид, включающего различных оперённых хищных динозавров, близких к птицам. Вероятно, по размеру он был близок к велоцираптору, достигая около 2 метров в длину.

Филогения 
Филогенетический анализ Аверьянова и Лопатина (2021) восстановил следующую кладограмму:

Кансайгнат был восстановлен в качестве одного из самых базальных велоцирапторин, близкого к их общему предку. Он заполняет призрачную линию длительностью около 20 миллионов лет между раннемеловым дейнонихом из Северной Америки и более продвинутыми позднемеловыми велоцирапторинами из Азии и Северной Америки.

Примечания 

Дромеозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2021 году